La classe Sa'ar peut désigner plusieurs classes de navires de guerre de la marine israélienne :
 Classe Sa'ar 1, 3 patrouilleurs,
 Classe Sa'ar II, 3 patrouilleurs,
 Classe Sa'ar III, 6 patrouilleurs lance-missiles,
 Classe Sa'ar IV, 10 patrouilleurs lance-missiles,
 Classe Sa'ar V, 3 corvettes polyvalente.

Bateau de guerre israélien
Classe de bateau